Александр Шаро́нов:
 Шаронов, Александр (род. 1977) — российский диктор, голос телеканалов ТВ-3, MTV Россия, Пятница!, НСТ, Мама, Комедия и Мульт.
 Шаронов, Александр Александрович (1959—2016) — российский дипломат, генеральный консул России в Шанхае.
 Шаронов, Александр Маркович (род. 1942) — советский и российский филолог, финно-угровед, историк, фольклорист, литературовед, философ, поэт, прозаик.